Дмитрий Александрович Рейхерд (род. 8 января 1989 года в Усть-Каменогорске, Казахская ССР) — казахстанский фристайлист, выступающий в могуле, победитель этапов Кубка мира, участник 6 чемпионатов мира (2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017) и 4 Олимпийских игр (2006, 2010, 2014, 2018).

Биография 
Родился в немецкой семье в 1989 году в Усть-Каменогорске, где и начал заниматься фристайлом.

На международных соревнованиях выступает с 2004 года, когда на этапе Кубка Европы на курорте «Красное Озеро» близ Санкт-Петербурга стал 16-м в могуле, а через несколько дней в финском Саллатунтури стал 13-м в параллельном могуле.

В 2005 году принимает участие в чемпионате мира в финской Руке, где становится 45-м в могуле и 33-м — в параллельном могуле.

В олимпийском Турине в 2006 году Дмитрий становится 33-м в могуле.

В марте 2007 года Дмитрий становится чемпионом мира среди юнионов по параллельному могулу в Швейцарском Айроло.

А в 2008 году завоевывает несколько медалей на этапах Кубка Европы. Во французском Шателе он завоевывает «золото» как в могуле, так и в параллельном могуле. В Немецком Шлирзе он довольствуется «бронзой» в могуле, и берет золото в параллельном могуле. А в Швейцарском Энгельберге он берёт «золото» в параллельном могуле и становится победителем общего зачета кубка Европы  в сезоне 2007-2008.

В том же году на этапе Кубка мира в шведском Оре Дмитрий берёт «бронзу» в могуле и «золото» — в параллельном могуле, показав рекордный для себя результат в 1000 очков.

На чемпионате мира в японском Инавасиро 2009 года он был 15-м — в параллельном могуле.

В 2010 году Дмитрий взял «бронзу» в могуле на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли (США).

Также он принял участие в Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Здесь он показал 18-й результат.

А в декабре 2010 года завоевал «серебро» в могуле на международном турнире открытом FIS старте в финской Руке.

На зимней Азиаде-2011 в Алма-Ате Дмитрий победил в могуле, но в параллельном могуле был лишь 5-м.

В феврале 2012 года на этапе Кубка мира в Китае Дмитрий был вторым, набрав рекордные 800 очков в могуле.

На Олимпийских Играх В Сочи проходящих 14 февраля 2014 года Дмитрий показал высокий результат и стал 5-м.

19 января 2015 на чемпионате мира по параллельному могулу проходящем в городе Крайсберг (Австрия) Дмитрий завоевал 5-е место.

5 февраля 2015 года Дмитрий Рейхерд стал обладателем серебряной медали в Испании на зимней Универсиаде 2015 года.

6 февраля 2016 года на этапе кубка мира по могулу занял бронзу проходящем в городе Дир-Велли (Америка). 

2 февраля 2017 года Рейхерд стал обладателем золотой медали в могуле на проходящей в Алматы Универсиаде-2017.

3 февраля 2017 года Рейхерд стал обладателем золотой медали в параллельном могуле на проходящей в Алматы Универсиаде-2017

11 февраля 2017 года Рейхерд Дмитрий стал серебряным  призером этапа кубка мира в Корее городе Пхенчхан.

24 февраля 2017 года в могуле завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в Японии город Саппоро.

26 февраля 2017 года в параллельном могуле завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в Японии город Саппоро.

На чемпионате мира по параллельному могулу в Испании 9 марта 2017 года стал пятым.

9 декабря 2017 года в финском курорте Рука в рамках первого этапа КМ Дмитрий Рейхерд стал серебряным призёром.

22 декабря 2017 года Рейхерд стал серебряным призёром Кубка мира по могулу, проходящему в Китае, с результатом 84.92.

6 января 2018 года Рейхерд стал вторым на этапе Кубка мира в канадском Калгари с результатом 86.43 балла.

11 января 2018 года Дмитрий завоевал серебряную медаль  кубка мира по могулу в Американском Дир-Вэлли.

20 января 2018 года на этапе кубка мира в Канаде стал бронзовым призером в могуле.

На Олимпийских Играх в Корее проходящих 12 февраля 2018 года в городе Пхенчхан Дмитрий прошел квалификацию на третей позиции, и в финальной попытке довольствовался 8-м местом.

3 марта 2018 года на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине могул в Тазавако (Япония), Дмитрий Рейхерд  завоевал бронзовую медаль , с результатом 87,26 баллов.

4 марта 2018 года на заключительном этапе Кубка мира в японском Тазавако Дмитрий стал третьим в дисциплине параллельный могул.

18 марта 2018 года в городе Межев (Франция) Дмитрий занял пятое место в финальном этапе кубка мира и по окончании сезона 2017-2018 стал серебряным призером общего зачета Кубка мира по фристайлу в дисциплине могул, в итоге он набрал суммарно 585 очков.

15 декабря 2018 года в городе Тайву (Китай) Дмитрий Рейхерд становится Бронзовым призером этапа кубка мира по могулу.

26 января 2019 года Дмитрий занял 3-е место этапа кубка мира в городе Мон-Тремблант(Канада).

Интересные факты 
В детстве дали прозвище "Батон".

Большую часть свободного времени проводит в г. Риддер ВКО.

Увлекается ездой на горном велосипеде и квадроцикле.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Немцы Казахстана#Потомки смешанных браков

Фристайлисты Казахстана
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2022 года